Turkowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Turkowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Turkowice, un village de la voïvodie de Lublin